Le Masque de la terreur est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Alors que Ric emmène Nadine voir le dernier Jimmy, film d'horreur avec Rudolph Kino, un homme portant le masque du personnage du film s'introduit chez un procureur qui meurt sur le coup (en fait, il s'agit de Freddy Krueger à qui on a donné un nom différent ici). On retrouve parmi ses cassettes vidéo un snuff movie où le meurtrier porte le même masque. Malgré l'examen du docteur Andersen, on ne trouve rien, si ce n'est l'odeur particulière d'une lotion bon marché. Ric rencontre l'acteur dans le cadre de son enquête : il est hors de cause. Mais les morts continuent, lors de différentes projections du même film. Les victimes sont poignardées et on retrouve un masque de Jimmy à côté. Les victimes avaient reçu des invitations. C'est au tour d'Elisa, la sœur de Karen, d'être agressée par le meurtrier. Ric et Karen arrivent à temps pour la sauver. Les morts continuent, y compris une journaliste ambitieuse de la télévision qui enquêtait sur l'affaire. 
Puis Ric est réveillé au milieu de la nuit quand Karen lui annonce l'assassinat de sa sœur. L'enquête est au point mort. Ric décide de suivre la méthode de Sherlock Holmes : éliminer l'impossible et il restera la vérité. Il comprend que le meurtrier est Elisa, en fait une psychopathe couverte par sa sœur et Philippe Mallien. Mais les deux proches avaient décidé d'en finir et de simuler un meurtre de Jimmy pour se débarrasser de la meurtrière. En vérité, Elisa venge d'un étudiant qui est son bien aimé qui est abattu par un policier en bavure pendant la manifestation violente et c'est avec l'assistance de son complice Philippe Mallien qui soutient Elisa. Philippe Mallien est arrêté pour complicité de meurtre avec Elisa par le Commissaire Bourdon qui réclame 2 mandats d'arrêt et Karen Andersen est réconforté par Ric Hochet.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine Bourdon
 Karen Andersen : médecin légiste
 Elisa Andersen : sœur de la précédente
 Philippe Mallien : adjoint du Docteur Andersen

Lieu de l'action 
Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1994